Turion se puede referir a:
 Turión, brote de invierno de ciertas plantas acuáticas.
 AMD Turion, familia de procesadores AMD de 64-bits.